Монтиньи́-ле-Конде́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. Департамент коммуны — Эна. Входит в состав кантона Эссом-сюр-Марн. Округ коммуны — Шато-Тьерри.

Код INSEE коммуны — 02515.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 79 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 55 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 36 были экономически активными, 19 — неактивными (показатель активности — 65,5 %, в 1999 году было 67,6 %). Из 36 активных жителей работали 34 человека (16 мужчин и 18 женщин), безработных было 2 (1 мужчина и 1 женщина). Среди 19 неактивных 1 человек был учеником или студентом, 12 — пенсионерами, 6 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Монтиньи-ле-Конде 

Коммуны департамента Эна